Vama kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Vama (Satu Mare)
 Vama (Suceava)